De provincie, Filipijns: lalawigan of probinsya, is de belangrijkste lokale overheid in de Filipijnen. Het land heeft 81 provincies, die zijn gegroepeerd in 16 regio's. De National Capital Region NCR is als enige regio niet onderverdeeld in provincies. Provincies zijn op hun beurt weer onderverdeeld in steden en gemeenten. De provincies worden bestuurd door een gouverneur, gobernador.

Overzicht van de provincies 

1: Isabela City is onderdeel van Western Mindanao

Zie ook 
 Lijst van vlaggen van Filipijnse deelgebieden
 ISO 3166-2:PH